L'édition 2018 du tournoi de tennis d'Estoril se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. João Sousa remporte l'épreuve en simple, Kyle Edmund et Cameron Norrie celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios, de l'Espagnol David Ferrer et du Français Benoît Paire. Ils sont respectivement remplacés par Nicolás Kicker, Cameron Norrie et Gastão Elias.

Pendant le tournoi 
À la retraite depuis plus d'un an et demi, Lleyton Hewitt fait son retour sur le circuit le temps d'un tournoi en disputant le double aux côtés de son compatriote Alex De Minaur. L'Australien était déjà sorti de sa retraite à plusieurs reprises, notamment en début de saison pour jouer la tournée australienne en double.

Après Barcelone où il a battu trois top 20 et atteint la finale, le jeune Grec de 19 ans Stéfanos Tsitsipás poursuit sur sa lancée et bat au deuxième tour le  mondial Kevin Anderson avant de s'arrêter en demi-finale.

João Sousa devient le premier vainqueur portugais depuis la création de ce tournoi en 1990.

Lauréats 
Le Portugais João Sousa remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale l'Américain Frances Tiafoe.

En double, Kyle Edmund et Cameron Norrie remportent le titre en s'imposant en finale face à Wesley Koolhof et Artem Sitak. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Estoril
Sport au Portugal en 2018
Tennis en mai 2018